Stan natury – pojęcie z zakresu filozofii politycznej,
 Stan natury – pojęcie z zakresu teorii decyzji.